Вячеслав Михайлович Чхиквадзе (4 января 1940, Москва — 29 октября, 2019, Тбилиси) — советский и грузинский , палеонтолог, доктор наук (1991), профессор, почётный член Герпетологического общества имени А. М. Никольского.

Биография 
Вячеслав Михайлович Чхиквадзе родился 4 января 1940 года в Москве. В 1959 году он закончил 23 среднюю школу в Тбилиси, а в 1964 году биологический факультет Тбилисского государственного университета (Руководителями его дипломной работы были: Л.К. Габуния и Л.Л. Натадзе). Еще будучи школьником В.М. Чхиквадзе регулярно участвовал во многих палеонтологических экспедициях (Южная Грузия) в качестве коллектора. С 1964 года он начал работать в Институте палеобиологии АН Грузии (1964 – старший лаборант, 1966 – младший нучный сотрудник, 1975 – старший научный сотрудник, 1986 – ведущий научный сотрудник). В. Чхиквадзе в мае 1972 года – защитил кандидатскую (Научный руководитель Л.П. Татаринов), а в декабре 1991 года – докторскую диссертацию. Он участник многочисленных региональных, всесоюзных и зарубежных конференций, конгрессов и симпозиумов, он был избран в члены многих научных обществ (Всесоюзное палеонтологическое общество, Московское общество естествоиспытателей природы, Всесоюзное герпетологическое общество, Society of Vertebrate Paleontology). Он был одним из инициаторов и организаторов Первой Кавказской герпетологической конференции (1983, Тбилиси).

В течение почти сорока лет В. Чхиквадзе участвовал в многочисленных палеонтологических и зоологических экспедициях (Монголия, Болгария, Казахстан, Дальний Восток, Молдавия, Украина, Туркмения, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан, Северный Кавказ, Азербайджан, Грузия); кроме этого он был не только участником, но и бессменным гидом первой Совместной Казахско-Грузинско-Американской палеонтологической экспедиции в Зайсане (1993-1995), а также инициатором и организатором первой Совместной Грузинско-Американской палеонтологической экспедиции в Южной Грузии (Бенара, 1996). 

Однако наиболее значительные результаты были получены после экспедиционных работ в Зайсанской котловине (Восточный Казахстан). В частности, В.М. Чхиквадзе с 1966 по 1995 год, почти каждый год вел раскопочные работы в этой котловине вместе с палеонтологами и геологами из Москвы, Ленинграда, Усть-Каменогорска, Уфы и Вашингтона. Результаты зайсанских экспедиций имели в недалеком прошлом, да и ныне имеют огромный резонанс в науке (палеонтология, биохронология и палеогеография). 

В. Чхиквадзе один из лучших охотников за ископаемыми; именно с его именем связаны находки: первого сумчатого в Азии, а также древнейших каймановых черепах и древнейших гигантских саламандр в Азии (Зайсан), первой зубастой птицы в Азии (Азербайджан), древнейшего дельфина (Азербайджан), первая в мире достоверная находка ископаемых большеголовых черепах (Центральный Казахстан), первая находка милагавлид в Азии (эта вымершая группа грызунов до этого была известна только из Северной Америки), сенсационное открытие в 2000 году целой серии новых местонахождений («этажерка» фаун, как в Зайсане!) с остатками позвоночных в долине Иори (Восточная Грузия, средний миоцен – нижний плейстоцен) и т.д.

В. Чхиквадзе с 1991 года читал курс зоологии позвоночных в Тбилисском педагогическом университете. В 1997 году ему присвоено звание профессора. Под его руководством выполнены три кандидатские диссертации и более 10 курсовых и дипломных работ. Кроме этого он был сперва научным руководителем, а ныне является научным консультантом широко известного художника-анималиста Л.Т. Цхондиа.

Библиография
В. Чхиквадзе автор более 160 публикаций (семь монографий, из них три – коллективные монографии); им описаны многие новые виды, роды и семейства вымерших амфибий и рептилий; в его честь названы многие новые виды ископаемых животных и растений.

Rodentia: Mylagaulidae: – Tschalimys čkhikvadzei Shevyreva, 1971
Mollusca: Gastropoda: – Bradybaena slavai Tolstikova 1980
Reptilia: Crocodilia: Alligatorinae: – Sajkanosuchus čkhikvadzei Efimov, 1984
Perissodactyla: Hyracodontidae: – Triplopus čkhikvadzei Gabunia, 1984
Insectivora: Pseudoneurogymnurus tshkhikvadzei Gureev, 1979
Rodentia: Chapattimyidae: – Chkhikvadzomys elpisma Shevyreva, 1984
Celtis chkhikvadzei Avakov, 1984

Персональные монографии:
Чхиквадзе В.М. (1973). Третичные черепахи Зайсанской котловины. Тбилиси, Мецниереба, (:1-100).
Чхиквадзе В.М. (1983). Ископаемые черепахи Кавказа и Северного Причерноморья. Тбилиси, Мецниереба, (:1-149). 
Чхиквадзе В.М. (1989). Неогеновые черепахи СССР. Тбилиси, Мецниереба, (:1-102).
Чхиквадзе В.М. (1990). Палеогеновые черепахи СССР. Тбилиси, Мецниереба, (:1-95).

Коллективные монографии:
Флеров К.К., Беляева Е.И., Яновская Н.М., Гуреев А.А., Новодворская И.М., Корнилова В.С., Шевырева Н.С., Курочкин Е.Н., Жерихин В.В., Чхиквадзе В.М., Мартинсон Г.Г., Толстикова Н.В., Чепалыга А.Л., Фотьянова Л.И. (1974). Зоогеография палеогена Азии. Москва, Наука. (:1-302).
Венус Б.Г., Верзилин Н.Н., Кянсеп-Ромашкина Н.П., Мироненко О.А., Толстикова Н.В., Стариков В.П., Станкевич Е С., Шевырева Н.С., Чхиквадзе В.М. (1980). Палеолимнология Зайсана. Ленинград, Наука. (:1-184).
Чхиквадзе В.М. (1991). Земноводные, пресмыкающиеся, черепахи, ящерицы, змеи. В коллективной монографии: Грузия в антропогене. Тбилиси. (:340-345). 
ჩხიკვაძე ვ., ბაქრაძე მ. (1996). რეპტილიები. წიგნში: საქართველოს ბიომრავალფეროვნების მასალები. თბილისი. (:68_71).
Чхиквадзе В.М. (1998). Эоцен–олигоценовая герпетофауна бывшего СССР. В кн.: “Геологические и биотические события позднего эоцена – раннего олигоцена”, (часть II). Изд. “ГЕОС”, Москва. (61-66).
Дидманидзе Э.А., Схиртладзе И.А., Нинуа Н.Ш., Гургенидзе Л.Н., Чхиквадзе В.М. (2002). О некоторых эндемичных, редких и исчезающих видах фауны Грузии: Новые ориентиры к решению проблемы. Тбилиси. (:1-65).
База данных животного мира Южного Кавказа (Amphibia, Reptilia, Aves, Mammalia). (2003). Тбилиси, NACRES. (:1-112).

Примечания 

Герпетологи СССР